Петрікань () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Петрікань () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Петрікань.
 Петрікань () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Адміністративно підпорядковується місту Севень.